Pinzgau är ett av de fem Gaue (landskap) i den österrikiska förbundslandet Salzburg. I öst gränsar det till Pongau, i väst till förbundslandet Tyrolen, i norr till Tyskland och i syd och öst till Sydtyrolen, Östtyrolen och Kärnten. Huvudort är Zell am See, vilket även är distriktets administrativa namn. På registreringsskyltarna står det ZE.

Kommuner 
Följande kommuner ligger i Pinzgau (invånarantal mars 2008 inom parentes)
   
 Bramberg am Wildkogel (3.918)
 Bruck an der Grossglocknerstrasse (4.454)
 Dienten am Hochkönig (785)
 Fusch an der Grossglocknerstrasse (703)
 Hollersbach im Pinzgau (1.137)
 Kaprun (2.960)
 Krimml (863)
 Lend (1.500)
 Leogang (3.117)
 Neukirchen am Grossvenediger (2.628)
 Lofer (1.961)
 Maishofen (3.174)
 Maria Alm am Steinernen Meer (2.063)
 Mittersill (5.481)
 Niedernsill (2.488)
 Piesendorf (3.819)
 Rauris (3.088)
 Saalbach-Hinterglemm (2.919)
 Saalfelden am Steinernen Meer (15.811)
 Sankt Martin bei Lofer (1.119)
 Stuhlfelden (1.592)
 Taxenbach (2.782)
 Unken (1.960)
 Uttendorf (2.858)
 Viehhofen (637)
 Wald im Pinzgau (1.176)
 Weissbach bei Lofer (399)
 Zell am See (9.766)

Distrikt i Salzburg